Corvina negra puede hacer referencia a dos especies de peces:
Corvina negra (Sciaena umbra), que habita el océano Atlántico oriental, el mar Mediterráneo, el mar Negro y el mar de Azov;
Corvina negra (Pogonias courbina), que habita las cosas orientales de América del Sur.